John Edwards (1748-1837) – politico statunitense del Kentucky
John Edwards (1781-1850) – politico statunitense dello stato di New York
John Edwards (1786-1843) – politico statunitense della Pennsylvania
John C. Edwards (1804-1888) – politico statunitense del Missouri
John Edwards (1805-1894) – politico statunitense dell'Arizona
John Edwards (1853-...) – politico statunitense della Carolina del Nord
John Edwards – cestista statunitense
 John Edwards – medico e biologo inglese
 John Edwards – musicista inglese
 John Edwards – politico statunitense